Филмска индустрија је једна од најразвијенијих индустрија. Највећи успех постижу холивудски филмови са изузетно великим свотама које доносе.

Филмови са највећом оствареном зарадом

Види још 
 Филм

Спољашње везе 
 All-Time USA Box office

Индустрија